Михайло Павлович Загребельний ( у грудні  року) — український письменник-біограф, кандидат економічних наук.
Автор низки біографічних книг серії «Знамениті українці», зокрема
Іван Драч,
Богдан Ступка,
Павло Загребельний,
Сергій Параджанов,
Майк Йогансен та ін.

Син Павла Загребельного, перший чоловік Соломії Павличко, батько Богдани Павличко.

Життєпис 
Народився у грудні 1957 року.

Після закінчення 1980 року Київського університету десять років викладав у цьому ж виші міжнародні економічні відносини. Відтак вийшов із лав КПРС. Можливо, через це або й через інші причини став безробітним.

Допомогли Максим Драч і тодішній міністр охорони здоров'я Юрій Спіженко влаштуватися на роботу в міністерство. Згодом був консультантом у фармації, працював у Держкомфармі.

Навчався в аспірантурі, кандидат економічних наук.

Твори

Книги 
 Лев Троцкий. — Серия «Знаменитые люди планеты». Folio, 2011. — 128 с. — ISBN 978-966-03-5406-7
 Іван Драч. — Серія «Знамениті українці». Folio, 2012. — 121 с. — ISBN 978-966-03-6077-8
 Богдан Ступка. — Серія «Знамениті українці». Folio, 2017. — 128 с. — ISBN 978-966-03-6304-5
 Павло Загребельний. — Серія «Знамениті українці». Folio, 2013. — 121 с. — ISBN 978-966-03-6350-2
 Сергей Параджанов. — Серия «Знаменитые украинцы». Folio, 2011. — 119 + [2] с. — ISBN 978-966-03-5476-0. —  (серія)
 Сергей Параджанов. — Серия «Знаменитые украинцы». Folio, 2014. — 128 с. — ISBN 978-966-03-5476-0
 Сергій Параджанов [пер. з рос. М. В. Кракан]. — Серія «Знамениті українці». Folio, Харків, 2015. — 126 с. — ISBN 978-966-03-7310-5. —  (серія)
 Сергій Параджанов. — Серія «Знамениті українці». — Київ : Укрвидавполіграфія, 2018. — 126 с. — ISBN 978-966-97592-5-2
 Эдуард Лимонов. — Серия «Знаменитые украинцы». Folio, 2010. — 160 с. — ISBN 978-966-03-3402-1
 Майк Йогансен. — Серія «Знамениті українці». – Х.: Folio, 2019. – 119 + [6] с. : іл. – ISBN 978-966-03-9035-5. - ISBN 978-966-03-5098-4 
 Эдуард Багрицкий. — Серія «Знаменитые украинцы». – Х.: Folio, 2012. – Електронна. книга. — ISBN

Публіцистика 
 Михайло Загребельний. Мене виховала батькова бібліотека… // грудень 2010
 Михайло Загребельний: «Чорний ворон» – пропаганда фашизму // litgazeta, 27.03.2011
 «Таємні щоденники Загребельного буде опубліковано лише через 20 років» // Катерина Константинова, 19 жовтня, 2012, 13:26. Bипуск № 37

Родина 

 батько Павло Загребельний
 мати Елла Михайлівна Щербань (1929 —  24 листопада 2022)
 сестра Марина Загребельна  ( 1952) – викладає в МДІМВ англійську мову
 дружина Соломія Павличко (1958—1999), розлучилися восени 1990 року
 дочка Богдана Павличко ( 1987)

Примітки

Джерела 
 Павло Загребельний – патріарх української літератури : біобібліографічний нарис / уклад. Рокіта Р. О. ; ред. Баранова Н. А. – 2-ге вид, допов. – Київ, 2019. – 64 с. : фот.
 Під грифом «таємно» Донька видатного письменника Марина Загребельна «дала завдання» мамі написати спогади про творчу «кухню» Павла Архиповича // Юлія Бентя, День. – 2012. – 16 листопада (№ 209/210).
 Невідомі сторінки життя і творчості Павла Загребельного : [бесіда з письменником Володимиром Яворівським і донькою Мариною Загребельною з нагоди 95-річчя від дня народження письменника] // Українське Радіо. Імператив. – Звукозапис. – 28.08.2019

Українські письменники
Українські прозаїки
Біографи